Антифонт:
 Антифонт — философ-софист из Афин (V в. до н. э.). Относится к натуралистическому течению в софистике.
 Антифонт — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама. Убит Неоптолемом в ночь взятия Трои. См. Список детей Приама.